Renovable y no renovable, así como renovabilidad (término no admitido aún en el DLE, pero muy utilizado), son conceptos que pueden referirse a:
 La energía:
 Energía renovable
 Energía no renovable
 Los recursos naturales:
 Recurso renovable
 Recurso no renovable

Referencias